Дымдама́ (димлама) — мясо-овощное блюдо населения земледельческих районов Средней Азии, а также крымских татар. Представляет собой тушёные овощи (капуста, картофель, морковь, лук, болгарский перец и др.) с мясом и курдючным жиром.

Этимология 
В переводе с киргизского языка дымдама (демдеме) означает тушёное/томлёное.

Приготовление и подача 
Для приготовления блюда используется посуда с толстыми стенками — казан или глубокая сковорода с крышкой, в последнее время может применяться и мультиварка. Ингредиенты послойно закладываются в казан и тушатся на медленном огне. Готовый дымдама перемешивают и подают на блюдах к столу.

См. также 
 Куурдак

Источники 
 Рецепт «Дымдама»

Киргизская кухня
Крымскотатарская кухня
Узбекская кухня
Овощные блюда
Мясные блюда
Блюда по алфавиту
Таджикская кухня